Эрнест Джон (Эрни) Гудсир-Каллен (, ) — индийский и британский хоккеист (хоккей на траве), полузащитник. Олимпийский чемпион 1936 года.

Биография 
Эрнест Гудсир-Каллен родился 15 июля 1912 года в индийском штате Керала.

Учился в колледже святого Георгия в Массури и Мадрасском университете, где получил специальность врача.

Играл в хоккей на траве за Мадрас.

В 1936 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Берлине и завоевал золотую медаль. Играл на позиции полузащитника, провёл 5 матчей, забил 1 мяч в ворота сборной США.

Во время Второй мировой войны служил офицером медицинского корпуса индийской армии в Ираке и Палестине.

В 1947 году переехал в семьёй в Великобританию в североирландский город Портстьюарт. В Королевском университете Белфаста подтвердил специальность врача.

После эмиграции продолжал играть в хоккей на траве, выступал за «Портраш» и «Куинз Юнивёрсити», сборную Ольстера. В 1952 году мог сыграть за сборную Ирландии на летних Олимпийских играх в Хельсинки, но подготовка к соревнованиям совпала с его отъездом из Белфаста в Лондон. Здесь работал в Вестминстерской больнице, играл в хоккей на траве и регби за её команду. В дальнейшем жил в Ипсуиче, затем в Мидлсбро, с 1985 года — снова в Портсьюарте, где играл в гольф и боулинг.

Умер в декабре 1993 года.

Семья 

Был дважды женат. Первая жена — Элси Виктория Спратт (ум. 1980), капитан британской армии. Поженились в 1945 году, у них родились трое сыновей — Шон (1946), Найл (1951) и Кристофер (1959).

Через два года после смерти Элси женился на её старшей сестре Мод Элизабет Лоу (ум. 2009).

Старший брат Вилли Гудсир-Каллен (1907—1994) также выступал за сборную Индии по хоккею на траве, в 1928 году выиграл золото летних Олимпийских игр в Амстердаме.

Примечания 

Хоккеисты на траве Индии
Олимпийские чемпионы от Индии
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве
Чемпионы летних Олимпийских игр 1936 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1936 года
Врачи Индии
Врачи Великобритании
Хоккеисты на траве Великобритании